Hugo Machado – calciatore portoghese
 Hugo Machado – ciclista uruguaiano